Малиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Малиевка — село в Покровском районе  Днепропетровской области.
 Малиевка — село в Березнеговатском районе Николаевской области.
 Малиевка — село в Золотоношском районе  Черкасской области.

См. также 
 Малеевка